Maanen oder van Maanen ist 

Name folgender Personen:

 Adriaan van Maanen (1884–1946), niederländisch-US-amerikanischer Astronom
 Cornelis Felix van Maanen (1769–1846), niederländischer Staatsmann

Außerdem:
 van Maanen (Mondkrater), nach dem Astronomen benannter Mondkrater
 Van Maanens Stern, weißer Zwerg im Sternbild Fische

Siehe auch: Manen (Begriffsklärung)